Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2006/2007 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 3 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej (2 grupy) oraz Klasie A (4 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 I liga/Ekstraklasa - Korona Kielce
 II liga - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
 III liga, gr. IV - Wierna Małogoszcz, AKS Busko-Zdrój, Korona II Kielce

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=10|

Klasa Okręgowa

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=7|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=7|

Klasa A

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=1|

||rowspan=4|

||rowspan=2|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=1|

||rowspan=6|

grupa świętokrzyska III 

||rowspan=8|

grupa świętokrzyska IV 

||rowspan=1|

||rowspan=4|

||rowspan=1|

Baraże

Baraże o IV ligę 
Zwycięzca: Neptun KońskieZwycięzca: KSZO II Ostrowiec Świętokrzyski

Uwaga!

Już po rozegraniu barażów PZPN podjął decyzję o powiększeniu grupy czwartej III ligi do 17 drużyn. Wobec utrzymania się Wiernej Małogoszcz w III lidze Łysica Bodzentyn pozostała w IV lidze. Z kolei po wycofaniu z rozgrywek AKS-u Busko Zdrój utrzymanie zapewniła sobie także Lubrzanka Kajetanów.

Baraże o Klasę Okręgową 
Zwycięzca: GKS ŚwiniaryZwycięzca: Polanie PierzchnicaZwycięzca: Politechnika Świętokrzyska KielceZwycięzca: Partyzant RadoszyceZwycięzca: KS Tarłów

Uwaga!

Już po rozegraniu barażów o udział w klasie okręgowej podjęto decyzję o dokooptowaniu Łysicy Bodzentyn i Lubrzanki Kajetanów do rozgrywek IV ligi, w związku z czym ostatecznie Naprzód II Jędrzejów i Gród Wiślica utrzymały się w klasie okręgowej mimo porażki w barażach.

Baraże uzupełniające o udział w Klasie Okręgowej 
Baraż rozegrany w związku z wycofaniem z klasy okręgowej Naprzodu II Jędrzejów:

Zwycięzca: Marol Jacentów

Przypisy

Bibliografia 
 90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim